Narbe steht für:

 Narbe (Wundheilung), Ersatzgewebe als Endzustand der Wundheilung
 Narbe (Botanik), Teil des Stempels bei Blütenpflanzen
 Narbe als Körperschmuck, siehe Skarifizierung
 Narbe (fachsprachlich der Narben), die Haarseite bei Leder
 Grasnarbe, Bedeckung des Bodens

 Die Narbe steht für:
 Die Narbe (1976), polnischer Film von Krzysztof Kieślowski
 The Scar, deutsch Die Narbe und Leviathan (2. Teil), Roman von China Miéville (2001)

Siehe auch: